Урбель ()
Топонимы
 Педроса-де-Рио-Урбель — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Урбель-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия
 Урбель, Ида Артуровна (1900 — 1983) — эстонская советская артистка балета, балетмейстер. Народная артистка Эстонской ССР (1965).